Kalāteh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kalāteh-ye Reẕā Khān, ort, Khorasan, 
 Kalāteh-ye Mazīnān, ort, Khorasan, 
 Kalāteh-ye Tīr Kamān, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar